Algunde steht für:

 Algunde, weiblicher Vorname, siehe Adelgunde
 (929) Algunde, ein Asteroid des Hauptgürtels